EEI peut désigner :
 engin explosif improvisé, une arme employée lors de conflits asymétriques par les forces terroristes, la guérilla ou des commandos ;
 Edison Electric Institute, l’association qui représente les sociétés d’électricité appartenant à des investisseurs américains.